Mile kan have flere betydninger:
Mile – længdemål/ -enhed.
Mile (klit) – en sandklit som er i stand til at vandre.
Mile (projekt) – (Model for Information Literacy Education), projekt fra Aalborg Universitet om informationssøgning på bibliotekerne.
Mile (kul) – mile er kortform for kulmile.
Mile (fysik) – reaktionssøjle, et komponent hvor atomenergi udvindes ved fission af uran.
Mile (kunsthåndværk, lertøj) – ved fremstilling af sortbrændt lertøj sker brændingen i en mile, brændingen kaldes en rakubrænding.

Se også
Quarter mile race - løbesport disciplin
 Drag racing - også med en ca. afstand på quarter mile
 Mil (flertydig)
 Mille - flertydig